Grijze distelstaart
 Okerbrauwdistelstaart
 Oogringdistelstaart
 Perijádistelstaart
 Punadistelstaart
 Vilcabambadistelstaart
 Witkindistelstaart
 Zwartkeeldistelstaart